Burnside (Arizona)
Burnside (Kentucky)
Burnside (Pensilvânia)

Desambiguação